Schoenberg est habituellement la graphie française et anglaise de Schönberg.

Patronyme 
 Arnold Schoenberg (1874 - 1951) est un compositeur et théoricien autrichien.
 Isaac Jacob Schoenberg (1903-1990) est un mathématicien roumain.

Toponyme 
 En  Belgique, le Schoenberg est une section de la commune de Saint-Vith, située en Région wallonne dans la province de Liège.
 En Suisse, le Schoenberg est un quartier de la ville et commune de Fribourg dans le canton de Fribourg.
 Au Luxembourg, le Schoenberg est un lieu-dit situé dans la commune de Kehlen.
 Sur la planète Mercure, Schoenberg est le nom d'un cratère d'impact.

nl:Schoenberg